Louise af Preussen kan henføres til flere personer:

 Luise Dorothea af Preussen (1680-1705), datter af Frederik I of Preussen og hustru til Frederik I of Sverige.
 Louise Ulrike af Preussen (1720-1782), datter af Frederik Wilhelm I of Preussen og hustru til Adolf Frederik af Sverige.
 Louise af Preussen (1770-1836), datter af Prins August Ferdinand af Preussen og hustru til Prins Anton Radziwill.
 Dronning Louise af Preussen (1776-1810), datter af Karl II, Storhertug af Mecklenburg-Strelitz og hustru til Frederik Wilhelm III af Preussen.
 Louise af Preussen (1808-1870), datter af Frederik Wilhelm III of Preussen og hustru til Prins Frederik af Nederlandene.
 Louise af Preussen (1829-1901), datter af Prins Karl of Preussen og hustru til Alexis, Landgreve of Hessen-Philippsthal-Barchfeld.
 Louise af Preussen (1838-1923), datter af Wilhelm I of Preussen (senere tysk kejser) og hustru til Storhertug Frederik I af Baden.
 Louise Margaret af Preussen (1860-1917), datter af Prins Frederik Karl af Preussen og hustru til Prins Arthur af Connaught.
 Viktoria Luise af Preussen (1892-1980), datter af Wilhelm II, Tysklands Kejser og hustru til Ernst August af Braunschweig.